USS Tingey — название нескольких кораблей ВМС США.

 USS Tingey (TB-34) — миноносец типа «Блэйкли». Построен в 1901 году, исключён из списков флота в 1921 году.
 USS Tingey (DD-272) — эскадренный миноносец типа «Клемсон». Спущен на воду в 1919 году. Исключён из списков флота в 1936 году.
 USS Tingey (DD-539) — эскадренный миноносец типа «Флетчер». Спущен на воду в 1943 году, исключён из списков флота в 1965 году.